Stolberg-Gedern steht für:

 die Herrschaft Stolberg-Gedern, siehe Herrschaft Gedern#Stolberg

Stolberg-Gedern ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Carl zu Stolberg-Gedern (1725–1764), Generalfeldzeugmeister des deutschen Reichsheeres
 Christine Eleonore Stolberg-Gedern (1663–1749), deutsche Gräfin und bedeutende Pietistin
 Friedrich Carl zu Stolberg-Gedern (1693–1767), Regent der Herrschaft Gedern 
 Gustav Adolf zu Stolberg-Gedern (1722–1757), kaiserlich königlicher Generalfeldwachtmeister
 Karoline zu Stolberg-Gedern (1732–1796), Ehefrau von Christian Albrecht Ludwig zu Hohenlohe-Langenburg
 Ludwig Christian von Stolberg-Gedern (1720–1770), kaiserlich königlicher Generalfeldwachtmeister
 Luise zu Stolberg-Gedern (1752–1824) (1752–1824), deutsche Ehefrau des jakobitischen Thronprätendenten Charles Edward Stuart